Рід налічує 7 видів риб родини цихлові.

Види 
 Pelvicachromis humilis (Boulenger 1916) 
 Pelvicachromis pulcher (Boulenger 1901) 
 Pelvicachromis rubrolabiatus Lamboj 2004 
 Pelvicachromis sacrimontis Paulo 1977 
 Pelvicachromis signatus Lamboj 2004 
 Pelvicachromis subocellatus (Günther 1872) 
 Pelvicachromis taeniatus (Boulenger 1901)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae